Османският дефтер от 1530 година () е обширно преброяване на населението в Румелийското бейлербейство, Османската империя. Дефтерът е ценен източник за историята на Балканите.

Таблици

Караферие

Серфидже

Ащин

Костур

Билища

Корча

Бележки 

История на Османската империя
Преброявания на населението